Krzyżanów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Krzyżanów, un village
dans la voïvodie de Łódź
 Krzyżanów, une gmina rurale du powiat de Kutno
 Krzyżanów, un village et chef-lieu de la gmina ci-dessus
 Krzyżanów, un village  du powiat de Piotrków